Freemansburg, un borough du comté de Northampton, en Pennsylvanie.
 , une communauté non incorporée du comté de Lewis en Virginie-Occidentale.